

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Boggs – township della contea di Armstrong, Pennsylvania
 Boggs – township della contea di Centre, Pennsylvania
 Boggs – township della contea di Clearfield, Pennsylvania

Persone 
 Francis Boggs – regista, sceneggiatore e attore teatrale statunitense
 Gil Boggs – direttore artistico e danzatore statunitense
 Hale Boggs – politico statunitense
 J. Caleb Boggs – avvocato e politico statunitense
 J. Caleb Boggs III – avvocato statunitense
 J. S. G. Boggs – artista statunitense
 Lilburn Boggs – politico statunitense
 Lindy Boggs – politica e diplomatica statunitense
 Phil Boggs – tuffatore statunitense
 Wade Boggs – ex giocatore di baseball statunitense

Altri 
 Randall Boggs – antagonista dei due film Monsters & Co.
 USS Boggs (DD- 136) – cacciatorpediniere statunitense